Сельское поселение «Посёлок Юбилейный» — муниципальное образование в составе Малоярославецкого района Калужской области России.

Центр — посёлок Юбилейный.

Население

Состав 
В поселение входят 18 населённых мест:

Примечания 

Муниципальные образования Малоярославецкого района
Сельские поселения Калужской области